Bukovica – kraina geograficzno-historyczna w Chorwacji
 Bukovica – wieś w Słowenii w gminie Ivančna Gorica
 Bukovica – wieś w Słowenii w gminie Renče-Vogrsko
 Bukovica – wieś w Słowenii w gminie Ribnica
 Bukovica – wieś w Słowenii w gminie Škofja Loka
 Bukovica (1117 m) – szczyt w Niżnych Tatrach na Słowacji

Zobacz też 
 Bukovica pri Litiji